Чемпіонат Вірменії з футболу 2001 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона втретє здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки:
1. Спартак (Єреван) у першому колі виступав під назвою Аракс-Імпекс.
2. Кілікія знялась із чемпіонату після першого туру, результат цього матчу був анульований.

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2001
Вірменія